Иван Шевцов:
 Шевцов, Иван Андреевич (1919—2008) — советский военачальник.
 Шевцов, Иван Константинович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Шевцов, Иван Михайлович (1920—2013) — русский писатель.
 Шевцов, Иван Петрович (1921—1987) — советский уролог, заслуженный деятель науки РСФСР, генерал-майор медицинской службы.
 Шевцов, Иван Саввич (1904—1941) — советский государственный деятель.
 Шевцов, Иван Сергеевич (род. 1993) — российский игрок в хоккей с мячом.